Quinto Hortensio puede referirse a los siguientes hombres de la Antigua Roma:

 Quinto Hortensio, orador y cónsul en el año 
 Quinto Hortensio (dictador), autor de la Lex Hortensia.
 Quinto Hortensio (pretor), pretor alrededor del año 
 Quinto Hortensio Corbión, un descendiente del orador.
 Quinto Hortensio Faustino, patrón de Tíbur.